Вики, или wiki, может означать: 

Слово «wiki» на гавайском языке означает «быстро»;
 Вики — концепция веб-сайта, содержимое которого редактируется пользователями с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом; или же веб-сайт, соответствующий этой концепции (вики-проект).
 Вики-движок — программное обеспечение, служащее для организации вики-проекта.
 Вики-разметка — язык разметки, который используется для оформления текста на вики-проектах.
 WikiWikiWeb — первый вики-движок.
 Вики-вики — перронный автобус международного аэропорта Гонолулу, давший название первому вики-движку.
 Википедия — популярная интернет-энциклопедия, реализованная на принципах вики.
 Викимедиа — некоммерческая организация, поддерживающая инфраструктуру для работы многоязычных вики-проектов, включая Википедию.
 .wiki — общий домен верхнего уровня.

 Фильмы
 Вики, маленький викинг — японский детский анимационный сериал, созданный студиями Mushi Production и Zuiyo Eizo, транслировавшийся в 1974—1975 годах на канале Fuji Television.
 Вики Кристина Барселона — мелодрама Вуди Аллена, вышедшая в 2008 году; обладатель «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана.

 Люди
 Вики Леандрос — немецкая певица, победитель конкурса песни «Евровидение» 1972 года.
 Вики, Рафаэль — швейцарский футболист. Известен по выступениям за немецкий «Гамбург» и сборную Швейцарии.
 Вики, Жан — швейцарский бобслеист, пилот, выступавший за сборную Швейцарии в конце 1960-х — начале 1970-х годов.

 Персонажи
 Вики — персонаж британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто», сыгранный Марин О’Брайен; одна из спутниц доктора во втором и третьем сезонах.

 Другое
  — гора на Аляске.
 Вики — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.

См. также 
 
 Викки